Nwachukwu est un nom propre qui en igbo signifie enfant de Dieu. Il est porté par les personnes suivantes, nigérianes ou originaires du Nigeria :
  (1940-), militaire et homme politique ;
  (1952-2015), homme politique ;
  (1959- ), artiste allemand ;
 Fortunatus Nwachukwu (1960- ), prélat catholique ;
  (1987- ), athlète allemande ;
  (1990-), joueur de football américain ;
 Onyinyechi Nwachukwu (1991-), pongiste congolaise ;
 Obinna Nwachukwu (1992- ), footballeur.

Références 

Homonymie de patronyme